Harding (Minnesota)
 2003 Harding

Desambiguações de topônimos